Autumn est un mot anglais qui signifie automne.

Littérature

Poésie 

 To Autumn, poème de John Keats publié en 1819.

Roman 

 , roman de Philippe Delerm publié en 1988 ;
 , roman de zombie de David Moody publié en 2001.

Cinéma 

 , film d'Oscar  sorti en 1916 ;
 , court métrage de la série des Silly Symphonies d'Ub Iwerks sorti en 1930 ;
 , titre international de , film turc d'Özcan Alper sorti en 2008 ;
 , film de zombie de  sorti en 2009 ;
 , titre alternatif d, film d' sorti en 2010.

 Musique 

 Label 

 Autumn Records, maison de disques de San Francisco entre 1961 et 1966.

 Groupe 

 , groupe américain d'indie rock ;
 , groupe de doom metal / gothic metal russe formé en 1993 et séparé en 2003 ;
 , groupe de gothic metal néerlandais formé en 1995.

 Musicien 
 Autumn (1998-), rappeur et producteur de disques américain.

 Musique classique 

 , concerto des Quatre Saisons de  ;
 , ouverture d'Edvard Grieg écrit en 1865.

 Album 

 , album du groupe éponyme sorti le  ;

 , album de Don Ellis sorti en  ;
 , album de George Winston sorti en 1980 ;
 , album de  sorti en 2002.

 Chanson 

 , chanson de Edgar Winter présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de Joanna Newsom présente sur l'album  sorti le .Autumn', chanson du groupe pop allemand Fools Garden présente sur l'album Dish of the Day sorti en 1995.

Voir aussi